

Toponymes

Maruf, un district dans la province de Kandahâr en Afghanistan
 Maruf, le centre du district de Maruf dans la province de Kandahâr en Afghanistan

Maruf, un village de la province de Hamedan

Maruf, un bourg au Pendjab

Homonymie de toponyme